

Patronymes 
Oulanov (masculin ; ) ou Oulanova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexeï Oulanov (1947-), patineur artistique soviétique
 Galina Oulanova (1910-1998), danseuse russe
 Iekaterina Oulanova (1986-), joueuse de volley-ball russe
 Igor Oulanov (1969-), joueur de hockey sur glace russe

Paronymes 
  (), autre patronyme russe. 

Homonymie de patronyme
Patronyme russe